Мурадова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Мурадова, Анна Романовна (род. 1972) — российский лингвист, писатель, публицист и переводчик.
 Мурадова, Барият Солтан Меджидовна (1914—2001) — кумыкская советская актриса, певица, Народная артистка СССР.
 Мурадова, Бахар Аваз кызы (род. 1962) — государственный деятель Азербайджана.
 Мурадова, Гульдаста — популярная на Северном Кавказе исполнительница.
 Мурадова, Изабелла Вартановна (род. 1947) — советский и российский художник-ювелир, скульптор.
 Мурадова, Наталья Владимировна (род. 1946) — народный художник России.
 Мурадова, Огульсапар (1948—2006) — корреспондент радио «Свобода».
 Мурадова, Ольга Петровна (1928—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Мурадова, Рубаба Халил кызы (1930—1983) — азербайджанская оперная певица, народная артистка Азербайджанской ССР.
 Мурадова, Саният Татамовна (1924—1992) — советская и российская театральная актриса, народная артистка РСФСР (1981).
 Мурадова, Сона (1914—1997) — туркменская советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.